Chorfa  peut désigner :

 Chorfa  est une commune algérienne de la wilaya de Bouira ;
 Chorfa  est une commune algérienne de la wilaya de Mascara ;
 le pluriel de chérif.

Homonymie de toponyme